Černá hora (Boheemse Woud), een berg in het Boheemse Woud-gebergte
Černá hora (IJzergebergte), een berg in het IJzergebergte
Černá hora (Karkonosz), een berg in het Karkonosz-bereik, tussen de Tsjechische Republiek en Polen
Černá Hora (okres Blansko), een dorp in Zuid-Moravië van de Tsjechische Republiek
Černá Hora (bier), geproduceerd in Tsjechië